Crna Gora:
 Vranjina (otok), crnogorski otok u Skadarskom jezeru
 Vranjina (Golubovci, Crna Gora), naselje u općini Golubovci